

Обонн — місто в регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз
 Обонн — муніципалітет у департаменті Ду

Обонн — місто в кантоні Во